Planernaja (district), een district van de stad Chimki, oblast Moskou
 Planernaja (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou
 Planernaja (station), een station aan de oktoberspoorweg in Rusland